A 2011-es rali-világbajnokság volt a 39. rali vb szezon. 2011. február 13-án vette kezdetét Svédországban, és november 13-án, Walesben fejeződött be.

Új szabályok 
 Az S2000-es autók lesznek az idei WRC-k alapjai. Az eddig használt 2000 köbcentis turbós egységeket 1600 köbcentis turbós motorok váltják fel.
 A Michelin és a kínai DMACK lesz a világbajnokság gumibeszállítója, miután a Pirelli a Formula–1 hivatalos beszállítója lett.
 Kötelező lesz minden bajnoki futam utolsó napján egy szuperspeciál szakasz megrendezése a hosszabb televíziós közvetítések érdekében. A szakasz győztesét 3 ponttal, a második és harmadik helyezetteket 2 illetve 1 ponttal jutalmazzák.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

SWRC

PWRC

WRC Akadémia 
A WRC Akadémia azonos Ford Fiesta R2-t használ.

Versenyek

Világbajnokság állása

Versenyzők 

Megjegyzés: 1 2 3 a leggyorsabb versenyzők a 'Power Stage'-en bonusz pontokat értek el (3-2-1).

Gyártók 

 † – Az ICE 1 Racing-et kizárták a gyártók versenyéből, miután nem vettek részt az Ausztrál ralin. Mivel a csapat WRC-n belül volt bejegyezve, köteles lett volna részt venni legalább két Európán kívüli bajnoki fordulón. Räikkönen korábban indult a Jordán ralin, de több Európán kívüli versenyen nem vett részt, és a bajnokságban az Ausztrál rali volt az utolsó ilyen verseny.

PWRC

SWRC 

† Turán Frigyest kizárták a bajnokságból.

WRC Akadémia 

Megjegyzés: 1 utal arra, hogy hány szakasz győzelmet szerzett a versenyző, győzelmenként egy bónusz pont jár.

Források 

 WRC hivatalos honlapja

2011
Ralivilagbajnoksag